Henry Hubbard kan syfta på:

* Henry Hubbard (1784–1857), amerikansk politiker
 Henry Guernsey Hubbard (1850–1899), amerikansk vetenskapsman
 Henry Vincent Hubbard (1875–1947), amerikansk landskapsarkitekt